Norrgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrgrund, Korsholm, 
 Norrgrund, Kristinestad,

Se även
Norrgrundet
Norrgrunden
Norrgrynnan
Norra grundet
Södergrund

Robotskapade Finlandförgreningar